Andrea Bondioli (nacido el 21 de febrero de 1997 en Brescia. Italia) es un futbolista italiano que juega en la posición de defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brescia
Defensas centrales de fútbol
Futbolistas de Italia
Futbolistas del Santarcangelo Calcio